Новые Черёмушки может означать:

 Новые Черёмушки — местность на юго-западе Москвы.
 Новые Черёмушки — станция Московского метрополитена.
 Новые Черёмушки — закрытое акционерное общество.